Hamnøy är ett litet fiskeläge i Moskenes kommune i Nordland i Norge, med ett livligt turistliv om sommaren. 

På Hamnøy hittar man Eliassen Rorbuer, Hamnøy Mat- og vinbu, och Ole Karl Rostad Fiskebruk som om vintern sysselsätter ett tjugotals personer.
Tidigare gick det färjor från Hamnøy till Reine; platserna är nu sammanbundna av broar på E10.

Externa länkar
 Hamnøy Mat- og vinbu
 Eliassen Rorbuer
 turliv.no - information och bilder från gästbryggan

Moskenes kommun
orter i Nordland fylke